Inntalbahn ist eine Bezeichnung für folgende Eisenbahnstrecken, die entlang des Inns verlaufen:

 die Bahnstrecke Rosenheim–Kufstein Grenze
 die Bahnstrecke Rosenheim–Mühldorf

Siehe auch:
 Unterinntalbahn, Bezeichnung für die Bahnstrecke Kufstein–Innsbruck
 Neue Unterinntalbahn
 (Unter-)Engadinerbahn, Bezeichnung für die Bahnstrecke Bever–Scuol-Tarasp